Захаровский — название населённых пунктов:

Россия 
 Захаровский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Захаровский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Захаровский — хутор в Ермишинском районе Рязанской области.